Саєвич:
 Саєвич Володимир Ількович (1919—2011) — український ветеринар, фахівець із конярства, кандидат ветеринарних наук.
 Саєвич Йосип Йосипович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Саєвич Микола (1885—1944) — український інженер-лісівник, громадський і військовий діяч.
 Саєвич Омелян (1869—1944) — кооператор, один із творців і перших організаторів кооперативного руху в Галичині.
 Саєвич Юрій — український перекладач, радіоведучий, перекладав українською мовою американських президентів.

Примітки 

Українські прізвища